

Patronyme 

 Annette Kolb, (1870-1967), écrivaine allemande ;
 Carlmann Kolb (1703-1765), prêtre, organiste et compositeur allemand ;
 Charles Kolb-Bernard (1798-1888), homme politique français ;
 Claudia Kolb (née en 1949), nageuse américaine ;
 David A. Kolb (1939-), pédagogue et écrivain américain ;
 Edward Kolb (né en 1951), cosmologiste américain ;
 Georg Friedrich Kolb (1808-1884), homme politique bavarois ;
 Hanna Kolb (née en 1991), fondeuse allemande ;
 Jean Kolb (1880-1959), dramaturge, réalisateur et acteur français, fils de Marie-Thérèse Kolb ;
 Joseph Otto Kolb (1881-1955), archevêque de Bamberg ;
 Marie-Thérèse Kolb (1856-1935), actrice française, sociétaire de la Comédie-Française, mère de Jean Kolb ;
 Max Kolb (1829-1915) jardinier paysagiste allemand, père d'Annette Kolb ;
 Ophélia Kolb (1982-), actrice française ;
 Peter Kolb (1675-1726), explorateur et naturaliste allemand ;
 Philip Kolb (1907-1992), universitaire américain spécialiste de la correspondance de Marcel Proust ;

Voir aussi
 Banque Kolb, banque privée lorraine, filiale du Crédit du Nord ;
Kolb Brothers "Cat Camp" Inscription, une inscription lapidaire américaine laissée par Emery et Ellsworth Kolb en 1911 dans le comté de Garfield, dans l'Utah, et inscrite au Registre national des lieux historiques.